Ел Велеро има више значења:

 Ел Велеро (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Велеро (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику